Бідний — українське прізвище. Відомі носії:
 Бідний Дмитро Іванович — український спортсмен (настільний теніс). Майстер спорту міжнародного класу (2001).

Див. також 
 Бєдний

Примітки